

Musique 
 Tarkus est le deuxième album d', sorti en 1971 
 Tarkus est un suite du rock progressif, paru sur l'album du même nom 
  est un groupe de hard rock péruvien 
  est le premier album de ce groupe, sorti en 1972
  est le deuxième album de ce groupe, sorti en la même année 
 Tarkus est le nom d'un concert organisé au Japon par groupe japonais .

Bande dessinée 
 Tarkus est un personnage du manga

Paléontologie 
 Tarkus est un  genre éteint de poissons chauve-souris.

Homonymie de titre